Инсайн N174 е болид от Формула 1, с който отборът на Инсайн участва през сезоните 1974-1976. Конструиран от шефът на тима Морис Нън, най-добрият резултат е 8-о място на Крис Еймън за 1976 Голяма награда на САЩ-запад. Болидът е изцяло заменен от Инсайн N176 от 1976 Голяма награда на Испания.

Класиране във Формула 1 

* 1 точка постигната за сезон 1975 с Инсайн N175.* 2 точки постигнати за сезон 1976 с Инсайн N176.

Външни препратки 
Инсайн N174 в statsf1.com

Болиди от Формула 1